Edgar London (La Habana, Cuba; 1 de octubre de 1975) Escritor. Por su labor intelectual ha sido reconocido con varias distinciones, entre las que destacan el Premio Internacional de Ensayo AGUSTÍN DE ESPINOZA, México, 2008; Premio Nacional de Cuento CRIATURAS DE LA NOCHE, 2007, México, 2007; Mención en el Concurso Literario Internacional, CASA DE TEATRO, República Dominicana, 2006; Premio Nacional ELISEO DIEGO en Narrativa, Cuba, 1998; Premio Nacional 13 DE MARZO en Narrativa, Cuba, 1998 y el Premio Nacional FRONESIS en Narrativa, Cuba, 1997. Actualmente es profesor en varias universidades de México y columnista del periódico "10 minutos".

Bibliografía activa 
 Historias de la Corte Sana (cuento),  Secretaría de Cultura, 2014
 A escondidas de la memoria (cuento),  Editorial Oriente, 2008
 (Pen)últimas palabras (cuento),  Editorial Extramuros, 2002
 El nieto del lobo (cuento),  Editorial Ávila, 2000

Historia 

Comenzó a escribir, a la edad de 10 años, pequeñas narraciones que habría de compartir con su maestra de español en la Escuela Primaria “Ismaelillo”. A los 12 años forma parte de un taller literario que radicaba en la Secundaria Básica “1.º de Enero” y que, un año después, lo llevaría a obtener su primera distinción a nivel municipal con un Segundo  Premio  en  el Encuentro  Municipal  de  Talleres Literarios, 1989, por su cuento “En el faro”, cuando apenas tenía 13 años de edad.

Al rebasar la adolescencia, por el año 1996, ingresa en la Asociación Hermanos Saíz y, de similar forma, en 1998, se convierte en  miembro fundador del Taller Nacional de Creación Literaria Onelio Jorge Cardoso (hoy Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso).

Ese mismo año le es concedida la Beca de Creación Literaria “Fronesis”, gracias a un proyecto de novela. Con su primer libro, El nieto del lobo, alcanza los premios nacionales “13 de Marzo” convocado por la Extensión Universitaria y “Eliseo Diego”, convocado por una editorial de Ciego de Ávila, la cual se encargaría en el año 2000, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro en La Habana, de hacer la presentación del mismo.

En el año 2001, funda junto a los intelectuales cubanos Roberto Zurbano y Dean Luis Reyes, la Revista Electrónica La Isla en Peso, bajo el auspicio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Al año siguiente (2002), aparece su segundo libro (Pen)últimas palabras, publicado bajo el sello habanero Extramuros.

En 2004 comienza a colaborar asiduamente con las revista mexicanas Recesso y Acequias. Ese mismo año participa en el V Festival Internacional de las Artes, 2004, celebrado en Coahuila, México.

En el año 2005, pasa a ser miembro de la UNEAC.

En 2006 obtiene Mención en el Concurso Literario Internacional, Casa de Teatro, convocado por República Dominicana, con el relato “Cuento de una señora sin nombre”.

Ese mismo año se traslada a vivir a México.

En 2007 alcanza el Premio Nacional Criaturas de la Noche convocado por el Instituto Coahuilense de Cultura con su relato “Ese hondo suspiro de las sombras”.

Durante el período de 2007-2009 ocupó el cargo de Coordinador Editorial de la revista "Espacio 4".

En 2008 la Universidad Iberoamericana de Torreón le concede el Primer Lugar en el Premio Internacional de Ensayo, Agustín de Espinoza con el texto “Libertad de información o la suerte de lanzar mi pañoleta”. Ese mismo año aparece su tercer libro A escondidas de la memoria.

Será hasta el año 2014 que se publique su próximo libro de cuentos, Historias de la Corte Sana, editado por Secretaría de Cultura y Consejo Editorial, en Coahuila, México. Este título es el primero que aparece fuera de su país natal.

Desde su llegada a México imparte clases en distintas universidades de la nación.

Referencias 

 'Historias de la Corte Sana', un reflejo actual de la prostitución en el medieval
 Historias de la Corte Sana: Nuevo libro del cubano Edgar London
 "Monstruo" (cuento)
 
 Edgar London en busca de la memoria
 Edgar London - Coordinador editorial

Enlaces externos 
 Edgar London - Sitio Web Oficial

Escritores de Cuba
Nacidos en La Habana